Land of the Free är det centralamerikanska landet Belizes nationalsång. Texten skrevs av Samuel Alfred Haynes och musiken av Selwyn Walford Young 1963. Den antogs officiellt som landets nationalsång 1981.

Nationalsångens text

O. Land of the Free by the Carib Sea,
Our manhood we pledge to thy liberty!
No tyrants here linger, despots must flee
This tranquil haven of democracy
The blood of our sires which hallows the sod,
Brought freedom from slavery oppression's rod,
By the might of truth and the grace of God,
No longer shall we be hewers of wood.

Arise! ye sons of the Baymen's clan,
Put on your armour, clear the land!
Drive back the tyrants, let despots flee -
Land of the Free by the Carib Sea!

Nature has blessed thee with wealth untold,
O'er mountains and valleys where prairies roll;
Our fathers, the Baymen, valiant and bold
Drove back the invader; this heritage hold
From proud Rio Hondo to old Sarstoon,
Through coral isle, over blue lagoon;
Keep watch with the angels, the stars and moon;
For freedom comes tomorrow's noon.

Arise! ye sons of the Baymen's clan,
Put on your armour, clear the land!
Drive back the tyrants, let despots flee -
Land of the Free by the Carib Sea!

Externa länkar
 MIDI Instrumental
 Belize: Land of the Free - Audio of the national anthem of Belize, with information and lyrics

Nationalsånger i Nordamerika